Ла Помароса има више значења:

 Ла Помароса (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Помароса (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Помароса (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Помароса (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Помароса (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Помароса, Доктор Монталво (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Помароса, Лас Паилас (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику